Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Kansas 1983, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1983, ha avuto come vincitrice Elizabeth Sayers che ha battuto in finale Anne Minter 6–3, 6–1.

Teste di serie 

 Sue Barker (semifinali)
 Kim Steinmetz (primo turno)
 Elizabeth Sayers (campionessa)
 Jenny Klitch (primo turno)

 Anne Minter (finale)
 Barbara Gerken (semifinali)
 Claudia Pasquale (primo turno)
 Renata Sasak (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Kansas 1983